Биксби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биксби, Билл (1934—1993) — американский актёр, режиссёр, продюсер.
 Биксби, Мейнард (1853—1935) — американский минералог и коллекционер минералов.
 См. также 
 Биксбиит — редкий минерал в виде оксида марганца и железа.